Gruzínské příjmení Cereteli () má více nositelů:

 Akaki Cereteli (1840–1915), gruzínský básník
 Iraklij Cereteli (1881–1959), gruzínský politik 
 Zurab Cereteli (* 1934), gruzínsko-ruský sochař, malíř a architekt

jiné
 Cereteli (stanice metra v Tbilisi)

Gruzínská příjmení